

Geografia 
 Spagna
La Mancia (La Mancha) – regione geografica 
La Mancha – comarca della provincia di Ciudad Real
La Mancha – comarca della provincia di Cuenca
La Mancha de Toledo – comarca della provincia di Toledo
La Mancha del Júcar-Centro – comarca della provincia di Albacete

Altro 
La Mancia – denominazione di origine di vino